Boat Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boat Mountain (Carroll County, Arkansas)
 Boat Mountain (Newton County, Arkansas)
 Boat Mountain (Montana)